Vices – album dei Waysted del 1983 
 Vices – album dei Kick Axe del 1984 
 Vices – album di Paradime del 2001 
 Vices – album dei Dead Poetic del 2006
 Vices – singolo dei Silverstein del 2009